

Aziende
 Hurst Performance – azienda statunitense produttrice di componenti per automobili

Geografia
 Gran Bretagna
 Hurst Green – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea dell'East Sussex
 Old Hurst – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Cambridgeshire

 Stati Uniti d'America
 Hurst – città della Contea di Williamson, Illinois
 Hurst – città della Contea di Tarrant, Texas

Persone
 Brian Desmond Hurst (1895-1986) – regista britannico
 Geoff Hurst – calciatore inglese
 Hayden Hurst (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Jackson Hurst (1979) – attore statunitense
 James Hurst (1992) – calciatore inglese
 Lillian Hurst (1943) – attrice portoricana
 Michelle Hurst (1953) – attrice statunitense
 Paul Hurst, propr. Paul Causey Hurst (1888-1953) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Rick Hurst (1946) – attore statunitense
 Ryan Hurst (1976) – attore statunitense

Pagine correlate
 Michael Hurst (disambigua)